Příjmení Gudkov nese více různých osob:

 Gennadij Gudkov (* 1956) – ruský podnikatel a politik
 Lev Gudkov (* 1946) – ruský sociolog